

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Gliniska – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie 
 Gliniska – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Łopiennik Górny
 Gliniska – część wsi Liszki w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Gliniska